Спасо-Преображенская пустынь — ряд скитов, главный храм которых освящён в честь Преображения Господня.

 Спасо-Преображенская пустынь (Елгава) — женский скит в Латвии.
 Спасо-Преображенская пустынь (Киев) — скит на Украине.